Esistono più comuni francesi con questo nome

Authon – Alpi dell'Alta Provenza
Authon – Loir-et-Cher